King’s Quest VII: The Princeless Bride — приключенческая игра, выпущенная в 1994 году Sierra On-Line. В своё время отличалась высоким разрешением графики. Была выполнена в стиле, напоминающем анимационные фильмы студии Уолта Диснея. Единственная игра в серии где есть деление на главы и прохождение сюжета несколькими персонажами.

Игровой процесс 
King’s Quest VII отличается по структуре от предыдущих частей серии King’s Quest: повествование разделено на шесть глав, действие каждой из которых происходит в различных регионах королевства Элдрич (). Игрок переключается между двумя протагонистами, Вэланис и Розеллой в каждой из глав. Некоторые из мест, которые посещают героини являются одними и теми же и в результате они встречаются вместе в конце игры.

Кроме разделения действия на несколько частей, наиболее значительным изменением в игре стало упрощение пользовательского интерфейса благодаря использованию «умного указателя»: во время игры, указатель подсвечивается, когда он находится над предметом, с которым можно взаимодействовать. Игрок может брать или использовать объекты и говорить с персонажами напрямую кликая по ним, тогда как в предыдущих играх от игрока требовалось выбрать иконку действия и затем кликнуть по интересующей его области, причём в игре не показывалось с какими областями на экране возможно взаимодействие.

Также одной из особенностей игры стала её графика: в отличие от других игр своего времени, King’s Quest VII обладает детализированной цветной графикой, используя прорисованные задние фоны и анимацию. Игра стала использовать разрешение SVGA, которое на тот момент было новым, ещё до выхода проектов The Dig и Space Quest 6. Некоторые области игрового мира могли использовать прокрутку при перемещении вместо переключения между игровыми экранами. Несмотря на мультипликационную графику игры для всей семьи, в King’s Quest VII есть несколько жестоких сцен смерти.

Отзывы 
В момент выхода игры мнения критиков разделились, так как часть рецензентов посчитала, что King’s Quest VII — это большое разочарование, в особенности после успеха предыдущей части серии, которую считали новаторской. Некоторым критикам и поклонникам серии не понравилось использование мультипликационной графики в стиле Disney.

С другой стороны, до выпуска, издание PC Zone похвалило проект за его «ошеломительную графику и превосходный игровой процесс». Рецензент Next Generation одобрил переход серии от идеализированных фэнтезийных образов к высококачественной мультипликационной графике, отметив, что игра сохраняет планку качества выдающихся саундтреков серии. Он подытожил, что «хотя это определённо не самая сложная игра, которая сейчас доступна, она впечатляюще выглядит и захватывает, поэтому фанатам серии определённо стоит взглянуть на неё». Автор обзора в Computer Gaming World посчитал что качество анимации таково, что она «заставила бы гордиться Диснея». В ретроспективном обзоре игры от , автор высказал мнение что игра в высшей степени играбельна, если не революционна для жанра приключенческих игр и является цельным, если не блестящим экспонатом в коллекции King’s Quest.

В  году, King’s Quest VII была номинирована журналом Computer Gaming World в категории «Приключенческая игра года», однако она проиграла Relentless: Twinsen’s Adventure. Редакторы издания посчитали что King’s Quest VII была «одним из самых обаятельных выпущенных проектов в году» и заключили, что «анимация не уступающая по качеству полнометражным мультипликационным фильмам и различные мотивы из классических историй, делают её максимально приближенной к ожившей на компьютере сказке».

Примечания

Ссылки 
 King’s Quest VII: The Princeless Bride на сайте Sierra Chest
 Техническая справка по игре на Sierra Help Pages

King’s Quest
Компьютерные игры 1994 года
Продолжения компьютерных игр
Игры для DOS
Игры для Windows
Игры для Mac OS
Игры, поддерживаемые ScummVM
Компьютерные игры с двухмерной графикой
Компьютерные игры, разработанные в США
Компьютерные игры только с однопользовательским режимом игры
Компьютерные игры, разработанные Sierra Entertainment
Компьютерные игры, изданные Sierra Entertainment